Smågarna är två sjöar i Ögan i Transtrands socken, Malung-Sälens kommun i Dalarna och ingår i . De ligger några kilometer ifrån varandra. Mellan dem ligger Grundhån (Transtrands socken, Dalarna) och Djuphån (Transtrands socken, Dalarna).
Smågarna (Transtrands socken, Dalarna, 677200-137506), sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,21 km²)
Smågarna (Transtrands socken, Dalarna, 677749-137336), sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,68 km²)

Insjöar i Dalälvens avrinningsområde
Insjöar i Dalarna
Insjöar i Malung-Sälens kommun
Listor över Sveriges insjöar baserat på namn